Parafie wspólnot chrześcijańskich:
 parafie pw. św. Janów
 parafie pw. św. Jana Chrzciciela
 parafie pw. św. Jana Ewangelisty (Apostoła)

Jednostki administracyjne państw:
 Saint John (Antigua i Barbuda) – jednostka administracyjna Antigui i Barbudy
 parafia św. Jana na Dominice – jednostka administracyjna Dominiki

Zobacz też 
 kościół św. Jana

Jan
!